Příjmení Xenakis nosí více různých osob:

 Constantin Xenakis (* 1931) – řecký malíř a sochař
 Iannis Xenakis (1922–2001) – řecký hudební skladatel
 Françoise Xenakis (1930–2018) – francouzská spisovatelka a novinářka
 Thomas Xenakis (1875–1942) – řecký gymnasta